Elisabeth von Brandenburg-Ansbach ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1494–1518), Markgräfin von Baden
 Elisabeth von Brandenburg-Küstrin (1540–1578), Markgräfin von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach